Spojení písmen R a O může mít různé významy:

Ro 
 Ro (ostrov) — ostrov v Řecku

RO 
 bývalá SPZ okresu Rokycany
 Rumunsko – mezinárodní poznávací značka vozidel
 RO – kód ISO 3166-2 pro Rumunsko
 BR-RO – kód ISO 3166-2 pro stát Rondônia
 SPZ černohorského města Rožaje
 zkratka stanice metra Roztyly
 IATA kód letecké společnosti TAROM z Rumunska
 RockOpera Praha – hudební divadlo
 Ragnarok Online – počítačová hra (MMORPG)
 Rada pro opevňování – řídící orgán od roku 1935 v Československu

R/O 
 pouze ke čtení (z anglického read only) – viz též ROM, CD-ROM

ro 
 rumunština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 ro – jednotka objemu užívaná ve Starověkém Egyptě – jeden ro = 59,8 mililitru = 1/32 honnu

.ro 
 .ro – internetová doména nejvyššího řádu pro Rumunsko

Externí odkazy